Elizabeth „Liz” Stephen (ur. 12 stycznia 1987 w East Montpelier) – amerykańska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Elizabeth Stephen pojawiła się 26 listopada 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w West Yellowstone, gdzie zajęła 19. miejsce w biegu na 6,5 km techniką dowolną. W 2005 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, ale zajmowała odległe pozycje. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnęła podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku, gdzie była siódma w biegu na 5 km stylem dowolnym, a w biegu łączonym na 10 km zajęła 17. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 3 lutego 2007 roku w Davos, zajmując 48. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Był to jej jedyny start pucharowy w sezonie 2006/2007 i wobec braku zdobytych punktów nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dopiero 17 stycznia 2009 roku w Vancouver, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu łączonym na 15 km. W klasyfikacji generalnej dało jej to 106. miejsce. W międzyczasie wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta, gdzie zdobyła brązowy medal w biegu na 15 km techniką dowolną. Rok później, podczas mistrzostw młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand była czwarta w biegu łączonym na 15 km. W tym samym roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie była między innymi trzynasta w sztafecie oraz piętnasta w biegu łączonym na 15 km.

W 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, ale zajęła miejsca w piątej i szóstej dziesiątce. W rywalizacji pucharowej nie zdobyła żadnego punktu i nie była klasyfikowana. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie jej najlepszym indywidualnym wynikiem było szesnaste miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną, a w sztafecie była jedenasta. W zawodach Pucharu Świata punktowała kilkakrotnie, najlepszy wynik uzyskując 18 grudnia 2010 roku w La Clusaz, gdzie była osiemnasta w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajęła 81. miejsce. Sezon 2011/2012 ukończyła na 42. pozycji. Wystartowała między innymi w szóstej edycji Tour de Ski, punktując w dwóch z dziewięciu etapów i w klasyfikacji końcowej zajęła 24. miejsce. Najlepsze wyniki osiągnęła 8 stycznia 2012 roku w biegu handicapowym we włoskim Val di Fiemme, który był ostatnim etapem Tour de Ski. Zajęła wtedy 8 pozycję. Bieg ten zawierał podbieg pod stromą górę Alpe Cermis

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987